Gawantka ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gawantka (1891–1939), deutscher General und Divisionskommandeur
 Wilfried Gawantka (1944–2019), deutscher Historiker